Ла́ндышевая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ландышевая улица — улица в Зеленогорске, пригороде Санкт-Петербурга.
 Ландышевая улица — улица в Екатеринбурге.
 Ландышевая улица — улица в Казани.
 Ландышевая улица — улица в Москве.
 Ландышевая улица — улица в Ставрополе.